Kwaliteit (eigenschap) van een stof, voorwerp, product, dienst
 Kwaliteit (numismatiek) van munten en bankbiljetten
 Kwaliteit (schaken)
 Kwaliteitsfactor van een elektrische RLC kring
 kwaliteit van leven waardering van gezondheidsbepaling